Мисс Вселенная 2015 () — 64-й международный конкурс красоты, который прошёл 21 декабря 2015 года в The Axis, Лас-Вегасе, США. Победительницей конкурса стала представительница Филиппин — Пиа Алонсо Вуртцбах.

Данный конкурс красоты впервые проводился под руководством новых владельцев WME/IMG и впервые транслируемая телеканалами Fox и Azteca. 

Во время вручения короны Мисс Вселенная ведущий Стив Харви ошибочно вручил её Ариадне Гутьеррес Аревало из Колумбии, позже сославшись, что неправильно прочитал имя победительницы конкурса. В результате Гутьеррес, с помощью её соотечественницы, победительницы прошлогоднего конкурса Паулины Веги, сняла корону и надела на голову Алонсо.

Итоговые места

Фоновая музыка 
 Открытие: "Beautiful Now", Zedd с участием Джон Беллион, "Lean On", Major Lazer & DJ Snake с участием MØ, "Cheerleader", Omi
 Конкурс купальников: "Marvin Gaye", "One Call Away" и "Some Type of Love", Чарли Пут (Живое выступление)
 Конкурс вечернего платья: "Live Forever" и "Done", The Band Perry (Живое выступление)
 Последний взгляд: "Every Time I'm with You", "Kiss from a Rose" и "Crazy", Seal (Живое выступление)

Судьи

Предварительный конкурс 
 Эрика Албис - вице-президент Global Fashion Communications в IMG
 Эрин Брэди – Мисс США 2013
 Хулио Каро - независимый продюсер кино и телевидения, менеджер по талантам
 Кейко Урагучи - Директор по цифровому партнерству для WME / IMG
 Нишель Тернер – Корреспондент премии Эмми Entertainment Tonight
 Роки Мотвани - предприниматель, соучредитель своей первой финтех-компании, Jiko Services
 Зак Сорефф - Эксперт по маркетингу развлечений

Финальная телепередача 
 Эммитт Смит – профессиональный футболист
 Ниси Нэш – номинант на премию Эмми
 Оливия Калпо – Мисс Вселенная 2012
 Перес Хилтон – Блоггер, обозреватель и телеведущий

Специальные награды

Участницы 
80 участниц:

Заметки

Вернулись 

Последний раз участвовали в 2012 году:
 
 
Последний раз участвовали в 2013 году:

Обозначения

Замены

Отказались

См. также 
 Мисс Мира 2015
 Мисс Интернешнл 2015
 Мисс Земля 2015

Примечания

Ссылки 
 Сайт конкурса «Мисс Вселенная»
 Трамп помирился с отказавшимся транслировать «Мисс Вселенную» телеканалом  // Лента.ру, 12 февраля 2016

2015
Декабрь 2015 года
События 25 декабря
2015 год в Неваде
История Лас-Вегаса